Гулівці — село, Хмельницька область, Білогірський район
 Гулівці — селище, Вінницька область, Калинівський район
 Гулівці — залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

 Гулівці — історична назва села Бережани Калинівського району Вінницької області